Gorki kan henvise til flere artikler:

 Horki - en by i Hviderusland, på russisk kaldet Gorki ().
 Gorki Leninskije - en bebyggelse i Moskva oblast, tidligere blot Gorki, men ændret navn til det nuværende, efter at Vladimir Lenin døde i bebyggelsen.
 Gorki (spillefilm), en dansk film fra 1912.

Se også 
 Gorkij